Het schermen met de sabel voor mannenteams op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op woensdag 28 juli 2021. Regerend olympisch kampioen was Zuid-Korea. Dit onderdeel stond vanwege de beperking van twee teamonderdelen per geslacht in 2016 niet op het programma. Er streden negen teams om de medailles.

Resultaten

Eindrangschikking

Externe links
  Loting

Mannen sabel team